Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2022 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Februar 2022 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Argentina Open in Buenos Aires sowie die Dallas Open in Dallas gespielt. Diese gehörten zur Kategorie der ATP Tour 250, während das Turnier in Rotterdam zur höher dotierten Kategorie ATP Tour 500 zählte.

Andrei Rubljow war Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel waren Nikola Mektić und Mate Pavić im Vorjahr siegreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.208.315 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.349.070 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Rotterdam